Skalička est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Skalička, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Skalička, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Nom de famille 
 Karel Skalička (1896-1979), joueur d'échecs tchécoslovaque puis argentin.

Homonymie de localités en  Tchéquie